

Ciência
 Acoplamento (engenharia mecânica) - conexão ou interação entre dois sistemas
 Acoplamento (programação de computadores) - classificação de dependência entre módulos
 Acoplamento (eletrônica) - acoplamento de sinal ou corrente elétrica
 Acoplamento (ferrovia) - manobras para acoplamento de material rodante nas ferrovias
 Acoplamento (teoria dos grafos) - emparelhamento ou conjunto de arestas 
 Acoplamento (astronáutica) - operação de estabelecer o contato físico entre duas espaçonaves
 Reação de acoplamento - classe de reações em química organometálica
 Acoplamento diazoico - reação de substituição eletrófila aromática
 Acoplamento vibrónico - interação entre estados electrónicos e estados vibratórios
 Acoplamento de maré - fenômeno na astrodinâmica
 Acoplamento mínimo - acoplamento entre os campos que envolve apenas a carga de distribuição
 Acoplamento dipolar residual - fenomeno de física nuclear

Desambiguação